Feuchtinger ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Feuchtinger (1894–1960), deutscher Offizier und Generalleutnant
 Helmut Feuchtinger (1929–2001), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Maria Koller-Feuchtinger (1897–1987), österreichische Politikerin (SPÖ), oberösterreichische Landtagsabgeordnete

 Max-Erich Feuchtinger (1909–1960), deutscher Straßenbauingenieur und Direktor am Institut für Straßenverkehrstechnik